Die 1. Klasse Groß-Hamburg 1941/42 war die neunte Spielzeit der nun 1. Klasse genannten Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg im Sportgau Nordmark. Sie diente als eine von drei zweitklassigen Bezirksklassen als Unterbau der Gauliga Nordmark.

Die 1. Klasse Groß-Hamburg umfasste in dieser Spielzeit erneut die drei Staffeln Hammonia, Hansa und Germania, der Spielbetrieb fand mit zehn Mannschaften je Staffel im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel statt. Die Saison startete am 31. August 1941, das letzte Spiel kam am 5. Juli 1942 zur Austragung. In der Hammonia-Staffel setzte sich Viktoria Wilhelmsburg mit drei Punkten Vorsprung vor der aus der Gauliga abgestiegenen KSG Sperber/St. Georg durch, die Hansa-Staffel gewann erneut der Vorjahresmeister FC St. Pauli. Auch in der Germania-Staffel siegte der Vorjahresmeister, SV Polizei Hamburg setzte sich diesmal mit einem Punkt Vorsprung vor Borussia Harburg durch. Da zur kommenden Spielzeit die Gauliga Nordmark in drei regional kleinere Gauligen aufgeteilt wurden, gab es in dieser Spielzeit keine Aufstiegsrunde mehr. Stattdessen qualifizierten sich die drei Staffelsieger direkt für die Gauliga Hamburg 1942/43, während die drei Staffelzweitplatzierten zusammen mit den beiden schlechtesten Hamburger Vereinen aus der diesjährigen Gauligasaison die drei noch offenen Plätze für die kommende Gauligasaison ausspielten.

Staffel Hammonia

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Hansa

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Germania

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Relegationsrunde 
Die Vizemeister der drei Staffeln der 1. Klasse traten zusammen mit den zwei schlechtplatziertesten Vereinen aus dem Bezirk Hamburg der Gauliga Nordmark 1941/42 in einer Einfachrunde an, um drei weitere Teilnehmer an der kommenden Gauliga zu ermitteln. Am Ende verblieben beide Gauligavertreter in der Erstklassigkeit und der KSG Sperber/St. Georg gelang über diesem Weg doch noch die Rückkehr in die oberste Spielklasse.

Ergebnisse

|}

Tabelle

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Nordmark
Fußballsaison 1941/42